Senkivka může být:

 Senkivka (Kyjevská oblast) – vesnice v Kyjevské oblasti na Ukrajině
 Senkivka (Černihivská oblast) – vesnice v Černihivské oblasti na Ukrajině